Хоссейн Арьянежад (, род. 11 октября 1958, Соумее-Сара) — иранский шахматист, мастер ФИДЕ, тренер ФИДЕ.

Чемпион Ирана 1992 и 1995 гг.

В составе сборной Ирана участник трех шахматных олимпиад (1990, 1994 и 1996 гг.), командных чемпионатов Азии 1993 и 1999 гг.

Участник ряда представительных опен-турниров, проходивших на территории стран Персидского залива.

В 1996 г. участвовал в личном чемпионате Азии.

Занимался тренерской работой, за что получил звание тренера ФИДЕ.

Офицер иранской армии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Арьянежада в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Арьянежада на сайте 365Chess

Шахматисты Ирана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам